Филатьево — название населённых пунктов в России:

 Филатьево — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Филатьево — деревня в Чернском районе Тульской области.